Nieuwesluis (Wieringerwaard), een dorp in de gemeente Hollands Kroon, voorheen gemeente Anna Paulowna (Noord-Holland)
Nieuwesluis (Wieringermeer), een voormalig Joods werkdorp (1934-1941) in de gemeente Hollands Kroon, voorheen gemeente Wieringermeer
Nieuwesluis (Heenvliet),  een voormalige buurtschap in de gemeente Nissewaard, voorheen gemeente Bernisse (Zuid-Holland)
Nieuwesluis (Breskens), een buurtschap in de gemeente Sluis (Zeeland)

Zie ook 
 Nieuwersluis, een plaats in de gemeente Stichtse Vecht, voorheen gemeente Loenen (Utrecht)
 Nieuwe Sluis, vuurtoren bij Nieuwesluis (bij Breskens)